

Гендерсонвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Гендерсонвілл — місто, штат Теннессі
 Гендерсонвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія